Olelkowicze-Słuccy – ród kniaziowski na Litwie wywodzący się z rodu Giedymina. Wygasł w XVII wieku.

Protoplastą rodu był książę kijowski Aleksander, zwany Olelko (zm. 1454), syn Włodzimierza Olgierdowicza, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda i Anny. Od XV wieku Olelkowicze-Słuccy należeli do najbogatszych rodzin bojarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trzon ich majętności stanowiły księstwa słuckie i kopylskie. 

Początkowo dążyli do zbliżenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Później próbowali pozbawić władzy Jagiellonów na Litwie i sami zasiąść na tronie. Kres tym zamiarom przyniósł w 1481 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk, który skazał księcia Michała Olelkowicza za zdradę stanu na śmierć. Od XVI wieku za panowania ostatnich Jagiellonów za sprawą księcia Jerzego Semenowicza popierali unię polsko-litewską. Należeli do protektorów prawosławia.

Ostatnim męskim przedstawicielem Olelkowiczów-Słuckich był książę Jan Szymon (zm. 1592). Ostatnią przedstawicielką rodu była zmarła bezpotomnie w 1612 roku Zofia z Olelkowiczów Radziwiłłowa, pierwsza żona Janusza Radziwiłła. Janusz Radziwiłł dzięki zawartemu 1 października 1600 roku w Brześciu małżeństwu, przyczynił się do tego, że Radziwiłłowie stali się najbogatszą rodziną w Wielkim Księstwie Litewskim.

Przedstawiciele rodu

Pokolenie 1
Aleksander Olelko (zm. 1454), książę kijowski, słucki i kopylski

Pokolenie 2
Semen Olelkowicz (zm. 1470) lub Siemion Olelkowicz, książę kijowski
Michał Olelkowicz (zm. 1481), książę kopylski i słucki, namiestnik Nowogrodu Wielkiego

Pokolenie 3
Siemion Olelekowicz (zm. 1505), książę kopylski i słucki

Pokolenie 4
Jerzy Semenowicz Olelkowicz (zm. 1542), książę kopylski i słucki

Pokolenie 5
Jerzy Olelkowicz (zm. 1579), starosta bobrujski, książę kopylski i słucki
Siemion Olelkowicz (zm. 1560), książę kopylski i słucki

Pokolenie 6
Jerzy Olelkowicz (zm. 1586), książę kopylski i słucki
Jan Szymon Olelkowicz (zm. 1592)
Aleksander Olelkowicz (zm. 1591)

Pokolenie 7
Zofia Olelkowicz (zm. 1612), księżna kopylska i słucka, święta prawosławna

Zobacz też
Księstwo Turowskie

!